Istar steht für:

 Ištar, mesopotamische Planetengöttin 
 Istār, arabische Gewichtseinheit 
 ISTAR (intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance), spezielle Ausstattung von Aufklärungsflugzeugen 
 ISTAR (In-flight Systems & Technology Airborne Research), Version der Dassault Falcon 2000
 i* bzw. iStar (Intentional STrategic Actor Relationships) ist eine Modellierungssprache für Ziele